Rozgrywki radzieckiej pierwszej grupy klasy A w sezonie 1965 były dwudziestymi siódmymi w historii radzieckiej pierwszej ligi. W rozgrywkach wzięło udział siedemnaście drużyn, w tym cztery, które awansowały z drugiej ligi – Lokomotiw Moskwa, SKA Odessa, Pachtakor Taszkent i Czornomoreć Odessa. Mistrzowski tytuł po raz drugi wywalczyła drużyna Torpeda Moskwa. Królem strzelców ligi został Oleg Kopajew ze SKA Rostów nad Donem, który zdobył 18 goli.

Tabela

Nagrody

Przypisy

Bibliografia 
 Profil w bazie Football Facts 
 Profil w bazie Wild Stat 
 Profil w bazie RSSSF 

1965 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Związku Radzieckim